DQA est un code qui peut désigner :
  ;
 .

DQA est un sigle qui peut désigner :
 Dictionnaire québécois d'aujourd'hui, une adaptation québécoise du Robert d’aujourd’hui, publié par les Dictionnaires Le Robert.